Маркус Винисиус да Круз е Мелу Морайс () е бразилски поет, драматург, композитор и певец.

Биография 
Роден е на 19 октомври 1913 година в Рио де Жанейро в семейството на общински чиновник. Докато учи право в Университета на Рио де Жанейро, започва да пише стихове. През следващите години той се утвърждава като водещ автор на текстове и композитор в бразилската популярна музика, като записва и няколко албума със собствени изпълнения на свои песни.

Винисиус ди Морайс умира на 9 юли 1980 година в Рио де Жанейро.

Библиография

Поезия 
 O caminho para a distância. Rio de Janeiro: Schmidt, 1933.
 Forma e exegese. Rio de Janeiro: Pongetti, 1935.
 Ariana, a mulher. Rio de Janeiro: Pongetti, 1936.
 Novos poemas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1938.
 Cinco elegias. Rio de Janeiro: Pongetti, 1943.
 Poemas, sonetos e baladas: com 22 desenhos de Carlos Leão. São Paulo: Gaveta, 1946.
 Pátria minha. Barcelona: O Livro Inconsútil, 1949.
 Antologia poética. Rio de Janeiro: A Noite, 1954.
 Livro de sonetos. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1957.
 Novos poemas (II). Rio de Janeiro: São José, 1959.
 Para viver um grande amor (crônicas e poemas). Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1962.
 Livro de sonetos: segunda edição, aumentada. Rio de Janeiro: Sabiá, 1967.
 Obra poética. Org. Afrânio Coutinho com assistência do autor. Rio de Janeiro: Companhia Aguilar, 1968.
 O mergulhador. Ilustr. Pedro Moraes. Rio de Janeiro: Atelier de Arte, 1968.
 O poeta apresenta o poeta. Sel. e pref. de Alexandre O’Neill. Col. Cadernos de poesia, v.4. Lisboa: Dom Quixote, 1969.
 A arca de Noé. Rio de Janeiro: Sabiá, 1970.
 História natural de Pablo Neruda — A elegia que vem de longe. Xilogravuras de Calasans Neto. Salvador: Macunaíma, 1974.
 A casa. Capa de Carlos Bastos. Salvador: Macunaíma, 1975.
 Breve momento: sonetos. Rio de Janeiro: Lithos Ed. de Arte, 1977.
 O falso mendigo. Sel. Marilda Pedroso, com xilogravuras de Luiz Ventura. Rio de Janeiro: Fontana, 1978.

Произведения за театър 
 As Feras
 Cordélia e o Peregrino malvado
 Orfeu da Conceição
 Procura-se uma Rosa

Външни препратки 
  Официален мемориален сайт

Бразилски поети
Бразилски драматурзи
Бразилски журналисти
Бразилски автори на песни
Бразилски композитори
Бразилски джаз певци
Поп певци
Боса нова
Бразилски дипломати
Комунисти
Масони
Родени в Рио де Жанейро
Починали в Рио де Жанейро